Beara  bezeichnet:

 die Beara-Halbinsel in Irland
Ring of Beara, eine Küstenstraße in Irland

Beara ist der Familienname folgender Personen:
 Ljubiša Beara (1939–2017), serbisch-bosnischer Oberst und Kriegsverbrecher
 Vladimir Beara (1928–2014), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer